Tévéfilmsorozat
 A Madagaszkár pingvinjei, 2008-2013 között futott amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs filmvígjáték-sorozat Bret Haaland és Nick Filippi rendezésében.

Mozifilm
 A Madagaszkár pingvinjei, 2014-ben bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs filmvígjáték Simon J. Smith és Eric Darnell rendezésében.